Die Communauté de communes de Bayeux Intercom ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Calvados in der Region Normandie. Sie wurde am 12. Oktober 1993 gegründeter und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bayeux.

Mitgliedsgemeinden

Aufgaben 
Bayeux Intercom befasst sich mit der gemeindeübergreifenden Entwicklung von Industrie und Fremdenverkehr, der Trinkwassergewinnung und -versorgung, der Abwasserentsorgung, dem Hochwasserschutz sowie der schulischen Bildung.

Quellen 

Bayeux Intercom
Gegründet 1993